Copal steht für:
 Copal (Baumharz), ein Baumharz
 Nihon Densan Copal (Nidec Copal), japanischer Hersteller feinmechanischer Geräte für die Fotoindustrie
 Copal (Morona Santiago), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Santiago der ecuadorianischen Provinz Morona Santiago

Die Abkürzung COPAL steht für:
 Cocoa Producers’ Alliance, eine Gemeinschaft kakaoproduzierender Länder

Siehe auch:
 Kopal